Robczysko – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie leszczyńskim, w gminie Rydzyna
 Robczysko – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie leszczyńskim, w gminie Rydzyna